Финал Кубка Казахстана по футболу 2016 года состоялся 19 ноября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. В нём встречались «Кайрат (Алма-Ата)» и «Астана». Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по местному времени.

Место проведения 
Местом проведения финала Кубка Казахстана по футболу был выбран Центральный стадион в Алма-Ате. Этот матч стал 14-м финалом Кубка, проведённым на стадионе и первым финалом с 2011 года.

Путь к финалу

Противостояние в КПЛ-2016 

В матче за Суперкубок Казахстана в Астане сильнее оказался алматинский «Кайрат», победив столичную дружину по пенальти.

В чемпионате Казахстана по футболу 2016 года команды встречались четыре раза. В 8-м туре «Астана» минимально обыграла «Кайрат» со счётом 1:0 на своём поле, в 18-м туре с таким же счётом выиграли алматинцы, в 26-м туре на Астана-Арене «Кайрат» разгромил столичную дружину со счётом 4:1, а в 30-м туре обыграли астанчан со счётом 2:0.

Ход матча 
В день матча шёл снегопад, поэтому команды играли оранжевым мячом.

В первом тайме команды нанесли по десять ударов по воротам соперника: у «Астаны» лишь один удар был в створ ворот, у «Кайрата» — пять. Столичные футболисты больше владели мячом (51 против 49 процентов). В начале второго тайма астанинский игрок Джуниор Кабананга открыл счет на 47-й минуте игры.

Отчёт о матче

Интересные факты 
 «Кайрат» и «Астана» сыграли между собой второй финал Кубка Казахстана подряд.
 Столичная «Астана» оформила «золотой дубль», выиграв также и чемпионат Казахстана.
 Алматинский «Кайрат» является не только рекордсменом по количеству завоёванных Кубков страны — 7 (1992, 1996/97, 1999/2000, 2001, 2003, 2014, 2015), но и по количеству участия в финальных матчах — 10 (1992, 1996/97, 1999/2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2014, 2015, 2016), по количеству участия в финальных матчах подряд — 3 (2003—2005 и 2014—2016).

Примечания

Ссылки 
 КУБОК КАЗАХСТАНА ПО ФУТБОЛУ — 2016

2016
Футбол в Европе в 2016 году
Ноябрь 2016 года
События 19 ноября
Спортивные соревнования в Алма-Ате
Футбол в Казахстане в 2016 году